Il toponimo El Castillo può riferirsi a diverse località:

 El Castillo, comune della Colombia nel Dipartimento di Meta
 El Castillo, comune del Nicaragua nel Dipartimento di Río San Juan